Próchnik – dzielnica Elbląga
 Próchnik – dawna gromada
 Próchnik – spółka akcyjna
 borodziej próchnik – owad
 Adam Próchnik – osoba

Zobacz też 
 Pruchnik